Competera (укр. Компетера) — це платформа, заснована на штучному інтелекті, яка допомагає онлайн та офлайн ритейлерам управляти цінами на весь асортимент за допомогою рекомендацій на рівні категорії та окремого SKU. Головний офіс компанії розташований у Києві. Також є осередки в Сінгапурі, Каліфорнії та Лондоні.

Історія 

Competera була заснована 23 квітня 2014 року Олександром Галкіним, Андрієм Михайловим та Олександром Сазоновим.

платформа залучила перші інвестиції  від венчурного фонду SMRK у розмірі $500 тис. Згодом компанія залучила ще $3 млн за наступні 2 раунди фінансування.

У січні 2021 року Competera була включена до Gartner Market Guide.

Технології 
Competera надає регулярні рекомендації щодо оптимальних цін, промо та уцінки товарів.

Рекомендації платформи базуються на понад 60-х цінових та нецінових факторах. Рекомендації враховують зміни попиту на товари, а також індивідуальні бізнес-правила клієнтів.

Платформа використовує  поєднання технологій машинного навчання та економетричні практики, що дозволяє користувачам встановлювати оптимальну ціну на продукт незалежно від категорії або індустрії.

Нагороди 
Взимку 2020, Competera була відзначена у дослідженні Now Tech Retail Planning від Forrester Research.

Платформа була визнана Найкращим програмним забезпеченням для рітейлу у 2020 за даними Crozdesk Webservice.

У жовтні 2020 року платформа стала переможцем у номінації Artificial Intelligence Project of the Year.

Примітки

Посилання 

 Офіційний вебсайт 
 Офіційний LinkedIn

Засновані в Україні 2014